

Carriera 
Mandingo è entrata nell'industria pornografica nel 1998 È stato inserito nel 2011 nella Urban X Award Hall of Fame e nel 2017 nella AVN Hall of Fame.

Riconoscimenti 
AVN Awards
 2014 – Best Boy/Girl Sex Scene per Mandingo Massacre 6 con Riley Reid
 2017 – Hall Of Fame - Video Branch

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni